Bam (eiland), een eiland in Papua Nieuw-Guinea
Bam (provincie), een provincie in Burkina Faso
Bam (stad), een stad in de Iraanse provincie Kerman
Bam Airport, een luchthaven ten oosten van deze stad
Bam (wijk), een wijk in de Albanese hoofdstad Tirana
Bambara (taal), een taal met de ISO 639-code bam
Bam Adebayo (1997), een Amerikaans basketballer
Bam Margera (1979), een Amerikaanse skateboarder, acteur en radiopresentator
Bam to Bam Bam, een voormalige Nederlandse band
Bewust ongehuwde moeder, Bewust Alleenstaande Moeder (bam-moeder)
Bam (film), korte film uit 2015 van Dennis Overeem

Belgian Access Management, een merk van slagbomen, hekaandrijvingen, poorten ...
Koninklijke BAM Groep, een Nederlands bouwbedrijf
Baikal-Amoerspoorweg, een spoorlijn in Rusland
BAM (motorfiets), Berlin-Aachener Motorenwerke, een Duits motorfietsmerk
BAM (magazine), Bay Area Music Magazine, een Amerikaans tweewekelijks muziektijdschrift
Bidirectional Associative Memory, een geheugenstructuur voor AI netwerken
Bis Am Morgen, in de vooral Surinaamse uitdrukking: "tot bam", als een feestje heel laat wordt
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, de vroegere naam van Lantis, een Vlaams overheidsbedrijf voor enkele grote openbare werken
BAM (schaatsteam)
Chemin de fer Bière-Apples-Morges (BAM), een voormalige Zwitserse smalspooronderneming in het kanton Vaud
BAM (kunst), een Vlaams steunpunt voor professionele hedendaagse kunst
Bosnische inwisselbare mark, een valuta met ISO 4217-code BAM
Berkeley Art Museum, zie Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive (BAM/PFA)
Business Activity Monitor, systemen die informatie direct kunnen analyseren en presenteren. Om kansen, problemen of bedreigingen in kaart te brengen voor het management van een bedrijf.
Museum voor Schone Kunsten BAM in Bergen